Чиланзар — топоним.

 Чиланзар — юго-западная часть современного Ташкента.
 Чиланзар (футбольный клуб)
 «Чиланзар» — станция Ташкентского метрополитена.
 Чиланзар — депо Ташкентского метрополитена.